Parasuchus — род вымерших пресмыкающихся из семейства Parasuchidae отряда фитозавров, живших во времена триасового периода ( назад) на территории современных Европы (Германия, Польша), Азии (Индия), Африки (Марокко) и Северной Америки (США).

Описание

Филогения 
Кладограмма, показывающая положение рода в кладе Archosauriformes, составлена по работе Стерлинга Несбитта 2011 года:

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на сентябрь 2019 года в род включают от 4 до 7 вымерших видов:
  [syn. , ]
  [syn. ]
 ?  [syn. , ]
  [syn. ]
  [syn. , ]
 ?  [syn. ]
 ?   [syn. ]
Также к роду относят один вид в статусе nomen dubium: .

Примечания

Литература 
 

Фитозавры
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Германии
Фоссилии из триасовых отложений Индии
Фоссилии из триасовых отложений Марокко
Фоссилии из триасовых отложений Польши
Фоссилии из триасовых отложений США